Rysykari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rysykari (ö, lat 60,84, long 21,04), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Rysykari (ö, lat 60,87, long 21,26), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar